Final Warning (banda) — de hardcore punk
 Final Warning (música de 2013) — de Skylar Grey

Desambiguações de música